Deutsch Reichenau je německý název českých sídel:
 Rychnov u Nových Hradů – část obce Horní Stropnice
 Rychnůvek – česky též Německý Rychnov, zaniklá obec západně od Pasečné v okrese Český Krumlov

Německé názvy sídel v Česku